Linia kolejowa nr 26 Łuków – Radom Główny – zelektryfikowana, jedno- i dwutorowa pierwszorzędna linia kolejowa (w km 54,535 do 117,400 znaczenia państwowego) o długości 117,108 km. Na odcinku Radom – Dęblin elektryfikację przeprowadzono w 1967 r., natomiast odcinek Dęblin – Łuków w roku 1988. Limit prędkości na linii wynosi 120 km/h.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

026